Агджакала (или Унгузек; ; ) — средневековая крепость, расположенная в историческом регионе Грузии — Тао (ныне территория Турции), в деревне Унгузек, район Узундере, провинция Эрзурум.

Описание 
Комплекс включает в себя 4 башни, тоннель и основное сооружение. Хорошо укреплённый замок расположен на юго-восточной стороне деревни, на крутом скалистом хребте, на краю шоссе. Фортификационный комплекс Тортоми в ущелье хорошо известен как крепость Агджакала из более поздних восточных источников средневековья. Агджакала контролировала долину реки Торомистскали и старую дорогу, идущую сюда из долины реки Чорохи через длинное ущелье Чоргенис. В конце дороги в ущелье реки Чорохи располагается крепость Ошнаки.

Литература

Ссылки 

 

Крепости Турции
Замки и крепости в Тао-Кларджети
Памятники архитектуры Грузии за рубежом